Suivant le contexte,  (« Maison hantée » en anglais) peut désigner :

Cinéma 
 The Haunted House, court métrage américain réalisé par William F. Haddock, sorti en 1911 ;
 The Haunted House, film américain réalisé par Albert Parker, sorti en 1917 ;
 The Haunted House, titre original du film Malec chez les fantômes de Buster Keaton sorti en 1921 ;
 The Haunted House, court métrage américain réalisé par Erle C. Kenton, sorti en 1922 ;
 The Haunted House, film américain réalisé par Benjamin Christensen, sorti en 1928 ;
 The Haunted House, court métrage d'animation de la série des Mickey Mouse sorti en 1929 ;
 Haunted House, film américain réalisé par Robert F. McGowan, sorti en 1940.

Jeu vidéo 
 Haunted House, un jeu d'aventure sorti en 1972 sur la première console de jeux vidéo de l'histoire, la Magnavox Odyssey ;
 Haunted House, un jeu vidéo de Atari Inc. sorti en 1981.

Jeu 
 Haunted House, un flipper de Gottlieb.

Musique 
 Haunted House, groupe de blues rock.

Voir aussi 
 

Homonymie de titre